

Жихлін — місто в Кутновському повіті Лодзинського воєводства
 Жихлін — гміна в Кутновському повіті Лодзинського воєводства
 Жихлін — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Жихлін — село в гміні Потенґово Слупського повіту Поморського воєводства
 Жихлін — село в гміні Старе Място Конінського повіту Великопольського воєводства
 Жихлін — село в гміні Голухув Плешевського повіту Великопольського воєводства